Boot může být:

 německy člun
 U-Boot – označení ponorek německého válečného námořnictva během 2. světové války

ve výpočetní technice
 boot sektor – zavaděč jádra operačního systému (umístěn na začátku souborového systému)
 master boot record – hlavní zavaděč na pevném disku (obsahuje též tabulku rozdělení disku)
 boot manažer – složitější zavaděč (např. GRUB)
 bootování – start počítače (zavádění operačního systému pomocí výše zmíněných prostředků)

v kultuře
 Boot Hill – italský film z roku 1969
 Boots (hudebník) – americký hudebník a producent
 Boots (album) – album zpěvačky Nancy Sinatry

Související články 
 bot

Externí odkazy